Villepinte kan syfta på:
 Villepinte, Seine-Saint-Denis, kommun i Frankrike
 Villepinte, Aude, kommun i Frankrike